1037 км, 1037-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1037 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 646673
 1037 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299253